Onderdistrict in Indonesië
 Tanjunganom (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Nganjuk in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Tanjunganom (Banyu Urip), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Tanjunganom (Butuh), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Tanjunganom (Gabus), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Tanjunganom (Kaliwiro), een plaats in het onderdistrict Kaliwiro, regentschap Wonosobo in de provincie Midden-Java
 Tanjunganom (Kepil), een plaats in het onderdistrict Kepil, regentschap Wonosobo in de provincie Midden-Java
 Tanjunganom (Rakit), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java
 Tanjunganom (Salaman), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java

Zie ook 
 Tanjung Anom, doorverwijspagina